A PP rövidítés a következő kifejezésekre utalhat:

PP (német polierte platte, vagy angol proof): egy érmegyártási technológia
pp. (latin paginae): oldalak (forrásmegjelölésben)
pp (angol past participle): befejezett melléknévi igenév (participium perfectum)
Polipropilén, egy műanyagfajta
PayPal, pénzügyi intézet  
Pp. (jog): polgári perrendtartás